Dändliker ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Wegmann-Dändliker (1850–1909), Schweizer Schriftstellerin
 Johann Friedrich Dändliker (1821–1900), Schweizer Pietist und Diakonie-Vorsteher
 Karl Dändliker (1849–1910), Schweizer Historiker
 Sophie Dändliker-von Wurstemberger (1809–1878), Schweizer Gründerin des Diakonissenhauses Bern